és una dibuixant i il·lustradora de llibres infantils catalana. La seva obra inclou una sèrie de contes clàssics troquelats amb títols com ara Els tres porquets, Blanca Neu o Pinotxo entre d'altres i la sèrie Troquelados del mundo, en aquesta col·lecció hi ha contes clàssics d'orient, Amèrica, Africa i histories i mites de l'antiguitat. El dibuix es caracteritza per il·lustracions grans i atractives.
Trajectòria professional
Va començar la seva professió realitzant papereria per a una botiga de Girona (Manuart) i creant carpetes i papers de carta per a Susaeta (Madrid) i treballs de ploma per a Durero. No va ser fins a l'any 1983 que va començar a dedicar-se de manera professional a la il·lustració, especialment de contes en català i castellà. Algunes de les editorials amb les quals ha col·laborat són: Editorial Roma, Grafalco, Susaeta i Combel (Casals).

Referències 

Il·lustradors catalans
Artistes blanencs